Толстя́нка () — род суккулентных растений семейства . По данным сайта POWO на 2023 год включает 210 подтвержденных видов. Представители рода широко распространены на всех континентах и являются примером биологического космополитизма. Многие виды являются популярными комнатными растениями.

Этимология 
Родовое латинское наименование, от  – толстый (отличаются мясистыми листьями и толстыми стеблями).

Ботаническое описание 
Представители рода крайне разнообразны по внешнему облику. Большинство видов — многолетние растения, часто с монокарпическими побегами, от нескольких сантиметров до 3—4 метров высотой. Листья супротивные, у многих видов собраны в прикорневую розетку, простые, цельнокрайные, нередко опушенные, сидячие или на выраженных черешках. Цветки маленькие, белые, беловатые, желтоватые, редко красные, очень редко голубоватые, в верхушечных или боковых метельчато-зонтиковидных или кистевидных соцветиях, реже цветки одиночные пазушные, обычно пятилепестковые. Тычинок столько же, сколько лепестков, расположены супротивно лепесткам. Пыльники яйцевидные или продолговатые. Нектарные чешуйки маленькие. Плодолистики свободные или сросшиеся в основании. Столбики короче завязи.

В еду употреблять опасно из-за мышьяка, содержание которого в листьях растений данного рода крайне велико.

Таксономия 
, первое упоминание в Sp. Pl.: 283 (1753). Типовой вид: .

Синонимы 
Гетеротипные (основанные на разных номенклатурных типах):

Виды 
Подтвержденные виды по данным сайта Plants of the World Online на 2023 год:

Культивирование 

В качестве комнатных и садовых растений используется несколько видов.

В комнатном цветоводстве широко распространена . Это растение известно также под многими тривиальными названиями, большей частью являющимися переводами общеупотребительных английских: денежное дерево (), дерево дружбы (friendship tree), жадеитовое дерево, жадеитовое растение (jade plant), дерево удачи (lucky plant). Это древовидное многолетнее вечнозелёное растение с одревесневающим снизу толстым стволом. Высота взрослых растений достигает 1—1,5 м, в отдельных случаях и больше. Листья толстые, мясистые, округлой формы, серовато-зелёные с голубоватым восковым налётом.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Оранжерейные растения: Таблицы для определения: Сб. науч. ст. / Отв. ред. Б. Н. Головкин. — М.: Наука, 1991. — 256 с. — ISBN 5-02-004118-1
 Haeupler H., Muer Th. Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. — Ulmer Verlag, 2000. — ISBN 3-8001-3364-4
 Herwig R. Pareys Zimmerpflanzen-Enzyklopädie. — Berlin und Hamburg, Paul Parey, 1983. — ISBN 3-489-61024-5.
 van Jaarsveld E. Crassula. / Urs Eggli: Sukkulenten-Lexikon. — Band 4. Crassulaceae (Dickblattgewächse). — 2003. — S. 29—86.

Ссылки 

 Ната Эллис. Статья о Толстянках

Толстянковые
Флора Африки
Флора Азии
Комнатные растения
Суккуленты
Растения-космополиты